Happonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Janne Happonen (né en 1984), sauteur à ski finlandais
 (né en 1994), joueur vidéo professionnel finlandais
Olli Happonen (né en 1976), sauteur à ski finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois